Handbollsligan 2021/2022 var den 88:e säsongen av Sveriges högsta division i handboll på herrsidan.

Ystads IF blev svenska mästare efter att ha besegrat IFK Skövde i finalen.

Deltagande lag 
14 lag kvalificerade sig för spel i Svenska Handbollsligan 2021/2022 utifrån resultaten i Handbollsligan 2020/2021 och Allsvenskan i handboll för herrar 2020/2021.

Tabeller

Poängtabell

Slutspel
Alla möten spelas i bäst av fem matcher.

Kvartsfinaler

IFK Skövde - Hammarby IF

IFK Kristianstad - Alingsås HK

IK Sävehof - Lugi HF

Ystads IF - HK Malmö

Semifinaler

IFK Skövde - IFK Kristianstad

IK Sävehof - Ystads IF

Final

IFK Skövde - Ystads IF

Kvalspel 

Alla möten spelas i bäst av fem matcher

Önnered - Skånela

Redbergslid - Kungälv

Aranäs - Amo

Skytteligan och MEP samt statistik

All star team 
Säsongens All star team presenterades den 21 maj 2022.

Målvakt: Bertram Obling, IK Sävehof 

Vänstersex: Martin Dolk, Hammarby IF 

Mittsex: Dan Beck-Hansen, IFK Skövde 

Högersex: Sebastian Karlsson, IK Sävehof

Vänsternio: Markus Olsson, IFK Kristianstad 

Mittnio: Elias á Skipagøtu, IK Sävehof

Högernio: Jack Thurin, IFK Skövde

Försvar: Philip Stenmalm, Ystads IF 

MVP: Elias á Skipagøtu, IK Sävehof

Tränare: Oscar Carlén, Ystads IF

Referenser

Externa länkar 
 

Säsonger av Elitserien i handboll för herrar
Handbollssäsongen 2021/2022
Sport i Sverige 2021
Sport i Sverige 2022